

Toponymie

Essen, ville de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Essen, commune de la Basse-Saxe

Essen, commune de la province d'Anvers

Essen, localité de la commune de Barneveld, dans le Gueldre
 Essen, village de la commune de Haren en Groningue

Patronyme 
 Famille von Essen, famille de la noblesse germano-balte et suédoise.
 Piotr Kirillovitch Essen (1772-1844), général russe des guerres napoléoniennes et des guerres russo-turques
 Louis Essen (1908 – 1997), physicien britannique.
 Wilhelm von Essen (1879-1972), cavalier suédois de [[Dr.
essage (équitation)|dressage]].
 Carl von Essen (1940-2021), escrimeur suédois pratiquant l'épée.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme